Informàtica:
 Windows Live, conjunt de serveis en línia i aplicacions software desenvolupades per Microsoft
 Windows Live Mesh anteriorment conegut com a Windows Live Sync o Windows Live FolderShare, aplicació gratuïta de Microsoft 
 Windows Live Messenger, client de missatgeria instantània creat per Microsoft 
 Elluminate Live!, programa de conferències web desenvolupat per Elluminate Inc.
 Time to live, concepte utilitzat en xarxes de computadors per a indicar per quants nodes pot passar un paquet abans de ser descartat per la xarxa o tornar al seu origen
 Xbox Live sistema en línia de Xbox i Xbox 360 de Microsoft 
 Videojocs:
 NBA Live 2003, videojoc creat per EA Sports l'any 2002 simulant els jugadors de la temporada 2002-2003 de la NBA 
 The Sims 2: Night Live, segona expansió realitzada pel videojoc The Sims 2.
 J-League Live 64 videojoc de futbol per a Nintendo 64 publicat al Japó el 1997
 Live for Speed, simulador de curses en línia 
 Música:
 Live (àlbum de Running Wild), àlbum en directe del grup de heavy metal alemany Running Wild gravat en la seva gira del 2002.
 Live ?!*@ Like a Suicide, primer treball de la banda de hard rock estatunidenc Guns N' Roses publicat el 1986 
 Live 2003, àlbum en directe de la banda anglesa de rock Coldplay 
 Live at the Astoria vídeo del concert realitzat pel grup anglès Radiohead a la sala London Astoria el 1995.
 Live in Cambridge DVD publicat el 2001 per la cantant i compositora islandesa Björk 
 Live in Hokkaido 1995.12.4 Bootleg bootleg publicat el 1998 pel grup de rock japonès X Japan.
 Live at Pompeii, film d'Adrian Maben en què Pink Floyd interpreta, en solitari, sis temes de la seva primera època 
 Live in Texas primer àlbum en directe de Linkin Park i tercer DVD publicat el 2003
 Live After Death (àlbum), disc en directe d'Iron Maiden llançat el 1985
 Live Live Live Extra compilació de cançons en directes per la banda de rock japonesa X Japan 
 Live Live Live Tokyo Dome 1993-1996 compilació de cançons gravades en directe per la banda de rock japonesa X Japan 
 Live from Faraway Stables, àlbum en directe i vídeo de concert enregistrat per la banda australiana Silverchair 
 Live Bites, 14è àlbum d'estudi del grup de Heavy Metal alemany Scorpions publicat el 1995.
 Live at Stubb's, àlbum en directe de Matisyahu gravat en viu al Stubb's (Austin, Texas, EUA) el 2005 
 Live: A Night on the Strip àlbum en directe de L.A. Guns sobre l'actuació de 1999 al Key Club
 Live Songs quart àlbum del cantautor canadenc Leonard Cohen.
 Live! Vampires mini-àlbum gravat en directe pels L.A. Guns publicat exclusivament al Japó 
 Acoustic Live Radio Show, primer EP acoustic de 30 Seconds to Mars publicat el 2002 
 Art of Life Live, àlbum en directe per la banda de rock japonesa X Japan publicat el 1998 
 Bilbao BBK Live, festival de música celebrat a Bilbao.
 Double Live Annihilation segon àlbum en directe del grup de thrash metal canadenc Annihilator publicat el 2003 
 Demon Days Live at the Manchester Opera House, DVD en directe del grup virtual Gorillaz publicat el 2006.
 Cohen Live: Leonard Cohen in Concert, àlbum en directe del cantautor canadenc Leonard Cohen editat el 1994 
 I Might Be Wrong: Live Recordings, EP de directes de la banda anglesa de rock alternatiu Radiohead 
 If You're Feeling Sinister: Live at the Barbican (2005) interpretació en directe del segon disc de Belle & Sebastian
 Justified and Lovin' It Live, segona gira musical del cantant nord-americà Justin Timberlake
 Kon Live Distribution, segell discogràfic fundat pel cantant de R&B Akon 
 Loud and Dangerous: Live from Hollywood, àlbum en directe de L.A. Guns 
 OMD Live: Architecture & Morality & More àlbum en directe del grup britànic Orchestral Manoeuvres in the Dark 
 Rihanna: Live In Concert Tour, concert de debut de Rihanna.
 Songs of Faith and Devotion Live, onzè disc del grup de pop electrònic Depeche Mode.
 Stark Naked and Absolutely Live (2000), primer àlbum oficial en directe del grup alemany Alphaville 
 The Last Live àlbum en directe del grup de rock japonès X Japan llançat publicat el 2001 
 Today We Live, pel·lícula estatunidenca dirigida per Howard Hawks estrenada el 1933 
 Trouble – Norwegian Live EP disc de la banda anglesa Coldplay llançat a l'estiu de 2001.
 World Wide Live, 10è àlbum d'estudi del grup de Heavy Metal alemany Scorpions publicat el 1985
 ''Miscel·lània: Live-action, vídeos on actuen actors de reals en oposició a l'animació